— японский футболист. Выступал за сборную Японии. Стал известен как превосходный бомбардир, обладающий быстрым мышлением и навыками хитрого позиционирования. В настоящее время работает на Nippon Television и является спортивным комментатором развлекательного агентства Horipro.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Джубило Ивата», «Киото Пёрпл Санга», «ДЖЕФ Юнайтед Итихара», «Спортиво Лукеньо», но командой, которая принесла Такэда настоящий успех и куда он неизменно возвращался была «Токио Верди». Свою карьеру он начал ещё в средней школе (Shimizu Higashi High School), а после её окончания присоединился к «Ёмиури» в 1986 году. В 1993 году клуб сменил название на «Верди Кавасаки» и стал одним из основателей новой Джей-лиги. Партнерство Такэда и Кадзуёси Миура стало ключевым элементом в успехе клуба в конце 80-х—начале 90-х годов. Тогда команда пять раз выигрывал чемпионат страны (1987, 1991, 1992, 1993, 1994), трижды становился обладателем Кубка Императора и Кубка лиги. В 1996 году футболист был отдан в аренду «Джубило Ивата», после которой, отыграв полгода за «Верди Кавасаки», подписал контракт с «Киото Пёрпл Санга». Сезоны 1998—1999 года Такэда провел в «ДЖЕФ Юнайтед Итихара», после которого снова вернулся в Кавасаки. В 2000 году его отправили на 6 месяцев в аренду в парагвайский клуб «Спортиво Лукеньо». Вернувшись домой, Такэда принял решение завершить карьеру.

Карьера в сборной 
С 1987 по 1994 год сыграл за национальную сборную Японии 18 матчей, в которых забил 1 гол. Дебют состоялся 8 апреля 1987 года в матче квалификации на Летние Олимпийские игры 1988 против Индонезии на Олимпийском стадионе в Токио. Тогда Такэда забил гол в матче, ставший единственным в его карьере за национальную команду. Он был членом сборной Японии, которая выиграла Кубок Азии 1992 года, хотя не провел ни одной игры на турнире.

Под руководством главного тренера Ханса Офта Япония вышла в финальную стадию квалификации чемпионата мира 1994 года. Такэда вышел на поле, заменив Масаси Накаяма на 81-й минуте, в решающем матче с Ираком. Ту встречу болельщики окрестили «Агонией в Дохе» или «Трагедией в Дохе», когда в компенсированное время сборная Японии пропустила гол и лишилась шансов на участие в Кубке Мира.

Достижения

Командные 
 «Ёмиури/Верди Кавасаки»
 Победитель Джей-лиги: 1986-87, 1990-91, 1991-92, 1993, 1994
 Обладатель Кубка Императора: 1986, 1987
 Обладатель Кубка Джей-лиги: 1992, 1993, 1994

 Сборная Японии
 Кубка Азии: 1992

Индивидуальные 
 Включён в символическую сборную Джей-лиги: 1986/87, 1994

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database
 Профиль игрока в Джей-лиге

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»